Épisode 3 est le troisième tome du cycle Survivants de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo. L'album est paru le  en France.

Synopsis 

Les Mondes d'Aldébaran
Album de bande dessinée de science-fiction
Album de bande dessinée sorti en 2014